Chetwynd steht für folgende Orte:

 Chetwynd (British Columbia), British Columbia, Kanada
 Chetwynd (Shropshire), England

Chetwynd ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Chetwynd-Talbot, 22. Earl of Shrewsbury (* 1952), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer
 Joan Chetwynd (1898–1979), britische Autorennfahrerin
 Lionel Chetwynd (* 1940), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur
 Ronald Chetwynd-Hayes (1919–2001), britischer Schriftsteller

Chetwynd ist der Künstlername von:
 Spartacus Chetwynd (eigentlich Lali Chetwynd; * 1973), britische Künstlerin

Sonstiges:
 Mount Chetwynd, Berg im Viktorialand, Antarktika